

Geografia 
Papër – comune albanese

Musica 
 Paper – singolo di Krayzie Bone del 1999
 Paper – album di Rich Robinson del 2004
 Paper – singolo di Svala Björgvinsdóttir del 2017

Persone 
 Ernestina Paper – medico italiano

Altro 
 Paper – periodico statunitense
Paper – sinonimo di pubblicazione scientifica

Pagine correlate 

 The Paper